Скородумов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 
 Скородумов, Алексей Михайлович (1888—1939) — эпидемиолог-микробиолог, директор Иркутского противочумного института.
 Скородумов, Гавриил Иванович (1754—1792) — русский рисовальщик и гравёр.
 
 Скородумов, Иван Васильевич (в монашестве Иоасаф; 1888—1955) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Буэнос-Айресский и Аргентинский.
 
 Скородумов, Николай Владимирович (1887—1947) — русский театральный деятель



См. также 
Скородумова